Songs from the Last Century () — четвёртый студийный альбом британского поп-певца Джорджа Майкла, выпущенный 13 декабря 1999 года на лейблах Aegean и Virgin. Songs from the Last Century — первый альбом после Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael, который был издан в 1998 году.

История 

Продюсерами Songs from the Last Century стали американский продюсер Фил Рамон и сам Джордж Майкл, это был его первый альбом кавер-версий. Он включает главным образом, старые джазовые стандарты, плюс новые интерпретации более современных популярных песен, например, таких как «Roxanne» группы The Police и «Miss Sarajevo» U2 и Лучано Паваротти.

Этот альбом стал единственным в сольном каталоге певца, не достигшим первого места в британском хит-параде UK Albums Chart, пиком стало второе место. Первое место тогда заняла канадская кантри-певица Шанайя Твейн со своим мультиплатиновым альбомом Come On Over.

Общемировой тираж превысил 3,6 млн копий.

Список композиций 
 «Brother, Can You Spare a Dime?» — 4:22
 «Roxanne» — 4:11
 «You've Changed» — 4:25
 «My Baby Just Cares for Me» — 1:45
 «The First Time Ever I Saw Your Face» — 5:19
 «Miss Sarajevo» — 5:11
 «I Remember You» — 4:12
 «Secret Love» — 2:39
 «Wild Is the Wind» — 4:02
 «Where or When» / «It's All Right with Me» (инструментальный скрытый трек) — 7:00

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Джорджа Майкла

Альбомы на английском языке
Альбомы Джорджа Майкла
Джазовые альбомы Великобритании
Кавер-альбомы
Альбомы, спродюсированные Филом Рамоном